Die Manlich waren eine Augsburger Handelsfamilie des 16. Jahrhunderts.

Siehe dazu:

 Matthias Manlich
 Melchior Manlich